Печора (а також похідні Печорський, Печерський, Печори) :

Гідроніми 
 Печора — річка на півночі Європейської частини Росії.
 Печорське море — частина Баренцевого моря

Населені місця 
 Печора — місто в Республіці Комі.
 Печора — муніципальний район в Республіці Комі
 Печора — муніципальне утворення зі статусом «міське поселення» у складі муніципального району «Печора» в Республіці Комі
 Печори — місто в Псковській області
 Печори — муніципальне утворення «Печори» зі статусом «Міське поселення» у складі муніципального утворення «Печорський район» в Псковській області
 Печорський район — муніципальний район в Псковській області

Етноніми 
 Печора (печера) — стародавнє плем'я, що жило в басейні річки Печори.
 Печорці — етнографічна група комі.

Інше 
 «Печора» — велика золотодобувна артіль, що діяла в Комі АРСР до 1987.
 С-125 «Печора» — зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії.
 Печора — полігон в Республіці Комі, для падіння ступенів твердопаливних ракет, що запускаються з космодрому «Плесецьк»
 Печора (аеропорт) — аеропорт в Республіці Комі.
 Печора Олександр Андрійович — український поет.

Див. також 
 Пічора